

Patronyme
Giuliani est un patronyme d'origine italienne et corse issu du prénom Giuliano (Julianus en latin; Julien) porté notamment par (ordre alphabétique) :
 Caroline Giuliani (1989-), cinéaste, militante politique et écrivaine américaine
 Carlo Giuliani, altermondialiste italien
 Dario Giuliani, entraineur de l'équipe d'Argentine de rink hockey
 Donato Giuliani, ancien coureur cycliste italien
 Emilia Giuliani-Guglielmi, guitariste et compositeur italienne 
 Giovanni Francesco Giuliani,  harpiste, compositeur et chef d'orchestre italien
 Giovanni Giuliani, sculpteur et stuccateur vénitien
 Giovanna Giuliani (née en 1974), actrice et scénariste italienne
 Giuliano Giuliani, ancien footballeur italien
 Jean-Dominique Giuliani, entrepreneur et homme public français
 Jean-Pierre Giuliani (1874-?), général de brigade français
 Laura Giuliani (née en 1993), footballeuse italienne
 Luigi Giuliani (1940-2018), acteur italien
 Marie de la Paix Giuliani, religieuse italienne, membre de la congrégation des franciscaines missionnaires de Marie, canonisée en 2000
 Maurice Giuliani (1916-2003), prêtre jésuite
 Mauro Giuliani, guitariste et compositeur italien
 Michele Giuliani, karatéka italien
 Rosario Giuliani, saxophoniste de jazz italien
 Rudolph Giuliani, ancien maire de New York 
 Stefano Giuliani, coureur cycliste italien
 Valter Giuliani, astronome italien 
 Véronique Giuliani, sainte mystique du 

 Giuliani, famille patricienne de  Venise.

Divers 
 Reginaldo Giuliani, sous-marin en service dans la Regia Marina

Liens externes 
  Origine du patronyme 
  Localisation du patronyme en Italie 
  Idem, en France 
  Idem, aux États-Unis

Patronyme italien
Patronyme corse
Homonymie de patronyme